Zutik (En pie, en euskera) fue un boletín informativo de la organización armada nacionalista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Comenzó a publicarse en 1962, haciéndose oficial su publicación en su I Asamblea.

Tras la celebración de la VI Asamblea, Zutik continuó siendo editado por el sector mayoritario (conocido como ETA-VI Asamblea) y tras convertirse en el partido político Liga Komunista Iraultzailea (LKI) siguió utilizando el boletín como órgano de expresión.

La minoría escindida (ETA-V Asamblea), que acabaría dando lugar a las organizaciones terroristas ETA político-militar y ETA militar, tuvo que crear otra publicación. Si bien todas estas organizaciones publicaron en algún momento boletines con el nombre de Zutik. Posteriormente, ETA militar publicaría Zutabe como boletín interno.

Referencias 

Revistas del País Vasco
ETA